Spojení písmen S, T a P může označovat více věcí:

 shielded twisted pair – stíněná varianta telekomunikačního kabelu z kroucených párů
 Signalizační tranzitní bod – router v signalizační síti
 Standardní teplota a tlak – sada definovaných referenčních podmínek
 Svatý Tomáš a Princův ostrov – kód země podle ISO 3166-1 a MPZ
 Straight through processing – koncept v bankovnictví popisující automatické zpracování transakcí
 Spanning Tree Protocol – protokol v počítačových sítích
 St. Paul Downtown Airport – IATA kód letiště
 2,5-dimethoxy-4-methylamfetamin – stimulační psychotropní látka (zkratka serenity, tranquility, and peace)
 ISO 10303 – standardní formát pro sdílení dat v automatizaci (zkratka standard for the exchange of product model data)

Externí odkazy